Lasri ist der Familienname folgender Personen:
 Hicham Lasri (* 1977), marokkanischer Filmregisseur, vertreten auf der Berlinale 2016
 Yehiel Lasri (* 1957), israelischer Politiker, seit 2008 Bürgermeister von Ashdod